Runda GP3 na torze Autodromo Nazionale di Monza – siódma runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 8
| Jimmy Eriksson
| 1-17
|align="center"| 17
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 16
| Dean Stoneman
| 1-17
|align="center"| 17
|-
|align="center"| 10
| Alex Lynn
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2014 we Włoszech
2014 w GP3